

Integralne części wsi w Polsce
 Wg TERYT jest ich 2
 Kolonia Otocka – kolonia wsi Grabina w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała
 Kolonia Otocka – część wsi Otoki w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała